KVINT — Тираспольский винно-коньячный завод. Название является аббревиатурой фразы «Коньяки, вина и напитки Тирасполя». Выпускает алкогольные напитки под одноимённым названием.

История 
Завод основан в 1897 году. В 2000 году завод получил сертификат ISO9001-94, а с 2003 года вся продукция, выпускаемая на заводе, соответствует сертификату качества ISO 9001-2000. В год производится около миллиона декалитров винно-коньячной и ликёроводочной продукции. Генеральный директор — Олег Маркович Баев. Завод имеет виноградники в селе Дойбаны Дубоссарского района ПМР и Рашково, Янтарное Каменского района.

Продукция 
Тираспольский вино-коньячный завод (ТВКЗ) KVINT выпускает:
 молдавские дивины выдержкой от 3 до 60 лет: KVINT, Тирас, Нистру, Дойна, Сюрпризный, Тирасполь, Солнечный, Виктория, Юбилейный, Суворов, Князь Витгенштейн, KVINT Legacy,
 молдавские вина: Мерло, Каберне Совиньон, Шардоне, Алиготе,
 водку,: Покровская, Вьюга, три марки водки 5 Соток, Задоринка, Волк, Волчица, (с 2013 года также два новых вида водки под торговой маркой KVINTOFF),
 крепкие национальные напитки (бренди): Алексеич, бренди KVINT,
 кальвадос и джин Thomas Shackley

Награды 
На престижных международных дегустациях и конкурсах вина и напитки производства завода KVINT завоевали 11 Супер Гран-при, 20 Гран-при, а также более 300 золотых и серебряных медалей.

На международном конкурсе крепких напитков «San Francisco World Spirits Competition» в Сан-Франциско (США) 22 марта 2015 года (приняло участие более 1500 напитков со всего мира) Дивин «KVINT» (возраст 3 года) награждён Серебряной медалью.

Основные рынки сбыта: Приднестровская Молдавская Республика, Италия, Украина, Турция, Польша, Россия, Германия, Молдова, Словакия, Чехия, Болгария.

Спортивный клуб «KVINT» 

В 1995 году был основан одноименный спортивный клуб «KVINT». За свою историю спортсмены клуба добились хороших результатов. Так с 1996 по 2003 год бейсбольная команда «KVINT» становилась чемпионом Молдавии. В 1996, 1997 и 2003 году команда стала серебряным призёром, а в 1998 и 1999 годах бронзовым призёром на открытом чемпионате Украины. С 1996 года по 2002 год клуб занимал первые и вторые места на европейских кубках.

В 2003 году теннисисты стали абсолютными Чемпионами Молдовы.

Клуб на денежных знаках 
В 2006 году Приднестровский Республиканский Банк ввел в обращение памятную монету достоинством 100 рублей ПМР из серии «Спорт Приднестровья» — спортивный клуб «KVINT». Монета изготовлена из серебра 925 пробы и тираж составил 250 штук.

Галерея

Награды 
 Орден почета (ПМР)

См. также 
 АПК Приднестровской Молдавской Республики
 Экономика Приднестровской Молдавской Республики
 Приднестровский кризис 2006 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 KVINTOFF 

Винодельческие хозяйства
Предприятия Приднестровской Молдавской Республики
Экономика Тирасполя